Minns ist der Familienname folgender Personen:

 Al Minns, US-amerikanischer Tänzer
 Benjamin Edward Minns, australischer Künstler
 Byron Minns, Schauspieler
 Ellis H. Minns, britischer Archäologe
 Martyn Minns, Missionsbischof der Convocation of Anglicans in North America
 Robert Minns, Cricketspieler
 Susan Minns (1839–1938), US-amerikanische Biologin, Philanthropin und Sammlerin
 Thomas Minns, Rugbyspieler

Siehe auch:
 Collie-Minns